Scheiblhuber ist der Familienname folgender Personen;

 Alois Clemens Scheiblhuber (18??–19??), deutscher Geschichtsdidaktiker und Lehrer 
 Maria Scheiblhuber alias MarieMarie (* 1984), deutsche Harfenistin und Singer-Songwriterin

Siehe auch
 Scheibelhuber